Лув'єр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Лув'єр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос